Rüthers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Rüthers (* 1930), deutscher Rechtswissenschaftler
 Monica Rüthers (* 1963), Schweizer Historikerin
 Tresa Rüthers-Seeli (* 1931), Schweizer Lyrikerin

Siehe auch:
 Rüther